Григорий Мака́ров:
 Макаров, Григорий Дмитриевич (1735—1785) — российский государственный деятель.